de Machault bzw. Machault steht für:
 Guillaume de Machault (um 1300–1377), französischer Komponist und Dichter des Mittelalter, siehe Guillaume de Machaut
 (14403) de Machault, Asteroid des Hauptgürtels

Siehe auch:
 Machaut, de Machaut